Salguiru o salgueru puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.